Lijepa naša domovino () — государственный гимн Хорватии, национальный гимн хорватов.

История 
Текст основан на четырёх (из четырнадцати) строфах опубликованного в 1835 году стихотворения Антона Михановича Horvatska domovina («Хорватская родина»). Музыку написал в 1846 году Йосип Рунянин.

Песня передавалась из уст в уста. В 1861 году её записал и обработал для четырёх голосов дирижёр Ватрослав Лихтенеггер, и в 1864 году она была опубликована.

С 1918 по 1941 год первая строфа текста была вторым куплетом гимна Королевства сербов хорватов и словенцев и Королевства Югославии (включавшего также фрагменты сербского гимна «Боже Правде» и словенского Naprej zastava slave). В 1972 был принят в качестве гимна Хорватской Социалистической Республики в составе Югославии и сохранял этот статус до распада страны в 1991 году.

Текст

Ссылки 
 
 Музыка гимна (без слов)

Примечания 

Хорватия
Государственные символы Хорватии
Культура Югославии
Песни 1846 года